О’Мара () — ирландская фамилия. Известные носители:

 О’Мара, Джейсон (род. 1972) — ирландско-американский актёр.
 О’Мара, Джонни (род. 1998) — британский теннисист.
 О’Мара, Кейт (1938—2014) — английская актриса.

Примечания